Ален Жессюа (р. 16 января 1932, Париж — ум. 30 ноября 2017, Эврё, Франция) — французский кинорежиссёр, сценарист и писатель. Постановщик десяти фильмов в период с 1956 до 1997 годов.

Начало карьеры 
Начинал работать на должности ассистента режиссёра Жака Беккера в фильме «Золотой шлем» () с Максом Офюльсом и «Мадам де…» с Лолой Монсес и с Марселем Карне в фильме «Вакантный лот» ().

Признание 
Уже первый короткометражный фильм Алена Жессюа «Léon la lune» завоевал влиятельный приз Жана Виго 1957 года.

Свой первый полнометражный фильм снял 1963 году — «Жизнь наизнанку» (), который победил в номинации «Лучший дебютный фильм» на Венецианском кинофестивале 1964 года.

В 1967 году А. Жессюа снял фильм «Игра в кровопролитие» (), того же 1967 года был представлен на Каннском кинофестивале, где он получил приз за лучший сценарий.

В 1977 году снял свой культовый фильм «Армагеддон» с Аленом Делоном. Его фильм 1979 года «Собаки» с Жераром Депардье в главной роли был представлен на 11-м Московском международном кинофестивале.

В 1984 года Ален Жессюа снял свой известный эротический фильм «Франкенштейн 90» с Жаном Рошфором. На это его вдохновила книга Мэри Шелли с Эдди Митчеллом в роли живого существа.

Литературное творчество 
А. Жессюа также во Франции был известным писателем. За последние восемнадцать лет своей жизни из под его пера вышло восемь романов. Среди недавних литературных работ — романы «Глаз Пикассо» (2017), «Господин судья» (2017) и «Маленький ангел» (2011).

Смерть 
Незадолго до смерти А. Жессюа болел двусторонней пневмонией и находился в отделении интенсивной терапии. Он умер в клинике города Эврё в 85-летнем возрасте.

Фильмография 
 Месяц Леона (1956) 
 Жизнь наизнанку (1964)
 Лечение шоком (1973)
 Армагеддон (1977)
 Собаки (1979)
 Рай для всех (1982)
 Франкенштейн 90 (1984)
 Святая невинность (1988)
 Краски дьявола (1997)

Примечания

Ссылка 
 
 

Родившиеся 16 января
Родившиеся в 1932 году
Умершие в 2017 году
Умершие 30 ноября
Родившиеся в Париже
Кинорежиссёры Франции
Сценаристы Франции
Кинорежиссёры фильмов ужасов